Васи́лий Никола́евич Но́виков (; род. 21 ноября 1946, д. Ломачино, Оршанский район, БССР) — советский и белорусский философ, политический деятель, доктор философских наук (2004), доцент. Кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 1994 года.

Биография 
Василий Новиков родился 21 ноября 1946 года в деревне Ломачино Оршанского района. Был одиннадцатым ребёнком в семье железнодорожника. Работал слесарем-сборщиком на Оршанском приборостроительном заводе, служил в Советской Армии в танковых войсках, затем работал слесарем на Оршанском заводе «Легмаш» и слесарем-электриком экспериментального завода в Ленинграде. С 1969 по 1974 год учился в философском факультете Ленинградского государственного факультета.

После окончания ЛГУ работал преподавателем кафедры философии Белорусской сельскохозяйственной академии, с 1974 года — инструктором, заведующим отделом, вторым секретарём Горецкого райкома Коммунистической партии Белоруссии, в 1984—1988 годах первым секретарем Чериковского райкома Коммунистической партии Белоруссии, затем первым заместителем главы орготдела ЦК КП Белоруссии.

Депутат Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва по Оршанскому сельскому избирательному округу № 38 Витебской области, был первым заместителем Председателя Верховного совета.

Женат, имеет двух дочерей.

Дальнейшая деятельность 

В 1994 году был выдвинут Белорусской партией коммунистов в кандидаты в президенты, собрал 183836 подписей. По результатам первого тура занял последнее место и набрал 4,29 % голосов

После выборов он был в оппозиции к Александру Лукашенко. С 1998 года по 2001 год — советник Посольства Белоруссии в Молдове. Защитил в 1998 г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему: «Диалектика социального прогресса и перспективы человеческого развития в условиях социального выбора», в 2003 г. диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук на тему: «Социальный прогресс: объективная необходимость и глобальные угрозы».

После работы в посольстве с 2004 до 2008 года руководил Институтом философии НАН Беларуси. С 2009 года по 2021 год был заведующим кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в туризме и гостеприимстве Белорусского государственного университета физической культуры.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1986)

Библиография

Примечания

Литература 
 Centrum Naukowo-Analityczne «Białoruska Perspektywa»: Kto jest kim w Białorusi. Białystok: Podlaski Instytut Wydawniczy, 2000, s. 313, seria: Biblioteka Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska — Białoruś. ISBN 83-913780-0-4.
 Новікаў Васіль Мікалаевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. — Мінск, 2004. — Т. 18, кн. 1. — С. 435.
 Новиков Василий Николаевич // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 7 т.]. — Минск, 2007. — Т. 5. — С. 455.
 Новиков Василий Николаевич // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. — Минск, 2010. — Т. 2 : Витебская область : в 2 кн., кн. 2. — С. 187.

Ссылки 
  База данных Ученые Беларуси
 Все дальше от первых выборов. Как сложилась судьба кандидатов в президенты 1994 года 

Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Кандидаты в президенты Белоруссии (1994)
Члены БПОЛ «Справедливый мир»
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белоруссии
Преподаватели Белорусской сельскохозяйственной академии
Философы Белоруссии
Преподаватели вузов Минска
Преподаватели БГУФК
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании